The Patriot eller Patrioten kan avse:

Film
The Patriot (film, 1928) – en biografisk film om Paul I av Ryssland
The Patriot (film, 1986) – en actionfilm regisserad av Frank Harris
The Patriot (film, 1998) – en actionfilm med Steven Seagal
Patrioten – en film från år 2000 om amerikanska revolutionen regisserad av Roland Emmerich med Mel Gibson och Heath Ledger

Personer

Del Wilkes – en professionell fribrottare med smeknamnet "The Patriot"
Tom Brandi – en annan professionell fribrottare att använda smeknamnet "The Patriot"

Fiktiva karaktärer
Patriot (serie) – två fiktiva karaktärer i Marvel Comics-universumet som ibland har namnet "The Patriot"

Se även
Patriotism – uttryck för lojalitet och kärlek till det egna landet eller staten.\
Patriot (olika betydelser)